Mowinckel ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Ludwig Mowinckel (1870–1943), norwegischer Ministerpräsident
 Johann Ludwig Mowinckel junior (1895–1940), norwegischer Komponist, Dirigent und Musikschriftsteller
 Ragnhild Mowinckel (* 1992), norwegische Skirennläuferin
 Sigmund Mowinckel (1884–1965), norwegischer Alttestamentler

Siehe auch:
 Mowinckel-Küste, Küste im Westen der Bouvet-Insel
 Mohwinkel